Изворы (, Извоаре) — село в Сынжерейском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Изворы, включающей также село Валя-Норокулуй.

История 
Поселение возникло как населённый пункт совхоза «Бельцкий». 11 июня 1964 года поселению присвоен статус села и название Озёрное. 22 января 1992 года постановлением правительства Республики Молдова № 882 село переименовано в Извоаре.

География 
Село расположено на высоте 141 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Извоаре проживает 482 человека (236 мужчин, 246 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сынжерейского района